Нестеренки () — село в Мельниковском сельском совете Валковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284013. Население по переписи 2001 г. составляло 45 (18/27 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Нестеренки находится в 2-х км от реки Грушевая, на расстоянии в 2 км расположены сёла Яхременки, Великая Губщина, Тугаевка и Гребенники.

История 
 1890 — год основания.
 1997 — к селу присоединили село Коробки.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района